Ю́рий Никола́евич Степа́нов
 Степанов, Юрий Николаевич (1932—1963) — советский спортсмен-легкоатлет.
 Степанов, Юрий Николаевич (1939—2008) — генерал-лейтенант советских и российских органов государственной безопасности.